Витебский мост:

 Витебский мост (Волковка) — мост в Санкт-Петербурге через реку Волковку, в створе Витебского проспекта.
 Витебский мост (Введенский канал) — несохранившийся мост в Санкт-Петербурге через Введенский канал.

См. также 
 Витебский